Cosa és un terme abstracte que podria designar tota substància. Sovint només adquireix sentit dins un context.

Filosofia 
 La cosa en si, concepte kantià que significa aquella realitat tal que podria ésser pensada independentment de tota experiència possible.
 La Cosa és l'entitat filosòfica que posseeix la màxima extensió i la mínima determinació (Michel Blay, Diccionari de conceptes filosòfics).

 En dret civil les coses (en llatí res) són els objectes sobre els quals poden existir drets subjectius. enllaç=Res|alt=Ce lien renvoie vers une page d'homonymie|15x15pxenllaç=Res|alt=Ce lien renvoie vers une page d'homonymie|15x15px
 Les coses comunes (dret civil) són les coses que no són susceptibles d'apropiació i que són usables per tothom: aire, aigua.
 Les coses consumibles (dret civil) són les coses que es consumeixen en el primer ús, utilitzar-les provoca la seva destrucció (ex. els productes alimentaris) -ídem: coses fungibles o coses de gènere;
 Les coses corporals (dret civil) són les coses del món sensible sobre les quals s'exerceixen drets
 Les coses fungibles (dret civil) són les coses intercanviables les unes per referència a unes altres (ex. 1 quintar de blat i la mateixa quantitat d'aquest producte, un cotxe de sèrie). Es diu també "coses de gènere" Les coses no fungibles són dites cossos certs;
 Les coses frugifères (dret civil) són coses produint fruits (al sentit jurídic : béns produïts periòdicament i regularment sense alteració de la seva substància); fruits naturals, productes de la terra i dels animals; fruits industrials, obtinguts pel treball de l'home; fruits civils, obtinguts gràcies a un contracte del qual el capital és l'objecte - ex. lloguers, rendes.)
 Cada ningú pot ser declarada responsable al nom d'aquesta cosa si en tingui el guardià (es référer a la parada Franck del tribunal de cassació) i que aquesta cosa ha parlat directament o indirectament un dany Existeix excepcions, tals que el cos humà, els res nullius (no susceptibles d'apropiació com el gibier o encara la pluja), les coses abandonades.

Literatura, cinema 
 El Petit Chose : novel·la autobiogràfica d'Alphonse Daudet (1868);
 Les Coses : novel·la de Georges Perec (1965);
 Les Coses de la vida: novel·la de Paul Guimard (1967) adaptat al cinema per Claude Sautet l'any 1970;
 En el domini de l'horror, en ciència-ficció, «La Cosa» designa freqüentment un monstre indescriptible o esgarrifós:.॥॥
 La Cosa és un superheroi d'aparença i consistència d'una penya, que és membre de Els Quatre Fantàstics;
 La Cosa és un personatge de la Família Addams. És una mà tallada que té una vida neta que representa la condició humana i la seva aversió pels productes de terrissa;
 La Cosa és un film d'horror de John Carpenter que evoca un monstre ocult. És el remake d'un film clàssic de 1951, L'enigma d'un altre món, de Christian Nyby;
 La Cosa és un monstre gelatinós, destructor del futur, que apareix a l'aventura de Blake i Mortimer: La Trampa Diabolica;
 La Cosa dels Pantans és un personatge dels comics DC, un home-planta verdós que ronda pels pantans;
 La cosa que no podia existir és una novel·la d'horror, que narra un periple per mar de Mokaque troba un perillós monstre marí anomenat «La Cosa»;
 La cosa i Chris: llibre de Chris Stein de 1995, que evoca la seva rara malaltia i el seu combat per superar-la.

Notes i referències